Чемпіонат Уельсу з футболу 2010—2011 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном втретє став Бангор Сіті.

Клуби

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

  

 

Примітки: 
1. Клуб Лланеллі взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Уельсу 2010—2011.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2011—2012

Перший раунд

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 травня 2011

|}

Півфінали

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 травня 2011

|}

Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 травня 2011

|}

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2010—2011
Уельс
Уельс